RTKN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 563 амінокислот, а молекулярна маса — 62 667.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки